LMAN1L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 526 амінокислот, а молекулярна маса — 57 129.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з лектинами. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки